Piràmide estratificada de Zawiet al-Aryan
 Piràmide inacabada de Zawiet al-Arian

Per al poble egipci vegeu: Zawiet al-Aryan